Junod ist der Familienname  folgender Personen:

 Charles Eduard Junod (1828–1877), Schweizer Fotograf
 Edgar Junod (1883–1955), Schweizer Journalist und Manager
 Grégoire Junod (* 1975), Schweizer Politiker (SP)
 Henri-Alexandre Junod (1863–1934), Schweizer Theologe, Ethnologe, Sprachwissenschaftler und Missionar in Südafrika
 Henri-John Junod (1835–1908), Schweizer Architekt
 Marcel Junod (1904–1961), Schweizer Arzt sowie Delegierter und Mitglied des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK)
 Willy Junod (* 1937), Schweizer Biathlet und Olympiateilnehmer

Siehe auch:
 Junot
 Juneau (Begriffsklärung)